Ефемерните растения или ефемери ( – на ден, ежедневен) са група тревисти едногодишни растения с много кратък вегетационен период (някои завършват целия си цъкъл на развитие за няколко седмици).

Обикновено това са много малките растения в пустините и полупустините или степите. Те се развиват интензивно, цъфват и дават плодове във влажния период (пролет или есен) и напълно умират в периода на лятната суша. Пролетни ефемери са пролетната вероника, пясъчната незабравка и други. Цикълът им на развитие е от края на февруари до средата на март и е 15 – 30 дни. Освен това има и есенни ефемери.

Съществуват и подобни на ефемерите многогодишни растения – ефемероиди, при която умира единствено надземната част.

Източници 

Ботаника